Val 2004 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 2004
Parlamentsvalet i Indien 2004
Presidentvalet i Litauen 2004
Parlamentsvalet i Spanien 2004
Presidentvalet i Ukraina 2004
Presidentvalet i USA 2004